Tonga (land), een onafhankelijke eilandengroep in Polynesië
Tongaans, de taal van de gelijknamige eilandengroep
Tonga (Nieuw-Zeeland), een eiland bij Nieuw-Zeeland
Tonga (Tuvalu), een plaats op het eiland Tuvalu
Tonga (Mpumalanga), een plaats in Zuid Afrika
Tonga (Afrika), een volk in Afrika
Tonga (taal), een taal van het gelijknamige Afrikaanse volk